Szentgotthárd beschreibt:

 die ungarische Kleinstadt, siehe Szentgotthárd
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szentgotthárd
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szentgotthárd
 ein ehemaliges Kloster, siehe Kloster Szentgotthárd